Джузеппе (Беппе) Форти (,  — ) — итальянский астроном, основной сферой работы которого являлась небесная механика. В период с 1977 по 2001 год совместно с другими итальянскими астрономами им было обнаружено в общей сложности 48 астероидов.

В июле 1999 года вместе с другим итальянским астрономом Андреа Боаттини он стал одним из организаторов астрономической программы ANEOPP (), осуществляемых обсерваторией города Арчетри в пригороде Флоренции. Задача данной программы состояла в анализе изображений, полученных с других обсерваторий, с целью выявления и отслеживания околоземных астероидов. Помимо этого он также входил в состав группы астрономов, занятых в проекте CINEOS.

Джузеппе Форти также входил в состав трёх комитет Международного астрономического союза, специализирующихся на изучении планетных систем, где он работал в комитет № 15 (физические исследования комет и малых планет), комитет № 20 (позиции и движения малых планет, комет и спутников), комитет № 22 (метеоры, метеориты и межпланетная пыль).

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Джованни Ингирами
 Гульельмо Ригини
 Анджело Секки

Примечания

Ссылки 
 Strona obserwatorium Arcetri
 Strona programu ANEOPP
 Obituary

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы XXI века
Астрономы Италии
Первооткрыватели астероидов